La Garrucha kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Garrucha, Mexiko, Chiapas, Ocosingo,

Spanien 

 Garrucha (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar